Блантайр — означает следующее:

 Блантайр — город в Малави.
 Блантайр (округ) — округ в Малави.
 Блантайр (Южный Ланаркшир) — город в Шотландии.